Деви́ль () — французская фамилия.

 Известные носители
 Девиль, Александра (Александра Петровна Кравченко; 1951—2012) — украинская писательница, автор романов, стихотворений и новелл.
  (1854—1940) — французский политический деятель и историк.
 Девиль, Мишель (1931—2023) — французский режиссёр и сценарист.
 Девиль, Мишель (род. 1946) — бельгийский хоккеист на траве.
 Девиль, Селин (род. 1982) — французская футболистка, вратарь команды «Монпелье» и женской сборной Франции.
 Девиль, Эмиль (1824—1853) — французский зоолог.
 Составные фамилии
 Сент-Клер Девиль, Анри Этьен (1818—1881) — французский физикохимик.
 Сент-Клер Девиль, Шарль (1814—1876) — французский геолог и метеоролог.
 Псевдонимы
 Вилли Девиль (1950—2009) — американский певец и композитор.
 Рокси Девиль (Кэти Линн Авола; род. 1982) — американская порноактриса.

 Топонимы
 Девиль — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Девиль-ле-Руан — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Сена.

 Техника
 Cadillac Deville — автомобиль американской фирмы Cadillac.

См. также 
 Девильи, Теодор Луи (1818—1886) — французский художник.